John Savile peut faire référence à :

Sir John Savile, député pour Yorkshire en 1376
John Savile, député pour Newton
John Savile (1556–1630), député, Lincolnshire et Yorkshire
John Savile (1719–1778), pair irlandais et homme politique britannique
John Savile (1761–1830), pair irlandais et homme politique britannique
John Savile (1783–1860), pair et homme politique britannique
John Savile (1810–1899), pair et homme politique britannique
John Savile,  baron Savile (1818–1896), diplomate britannique; ambassadeur en Italie, 1883-1888

Voir aussi
John Saville (1916–2009), historien
John Lumley-Savile